Liimatainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme

Heikki Liimatainen (1894-1980), athlète finlandais en cross-country
Jani Liimatainen (né en 1980), guitariste de metal finlandais
 (né en 1957), lutteur olympique finlandais
Kirsi Liimatainen (née en 1968), actrice et réalisatrice finlandaise
 (né en 1969), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois